Ronn J. Kaiser (Wichita, ? de ?) é um escritor estadunidense.

Nasceu no Kansas e foi criado na Califórnia, onde vive até hoje. Trabalhou para o governo americano no Vietnã e também para o Congresso dos Estados Unidos da América como especialista em Direito Internacional, além de ter sido, na área privada, executivo, advogado e consultor de investimentos. É autor de mais de uma dezena de obras de suspense, mistério e ficção. Entre eles estão Cúmplices do Silêncio e Jogo de Extorsão, ambos publicados no Brasil pela Editora Best Seller.

Algumas obras
Títulos originais em inglês:

 Stranger in My Arms (1993)
 Easy Virtue (1997)
 Payback (1998)
 Jane Doe (1999)
 Fruitcake (2000)
 Glamour Puss (2000)
 Hoodwinked (2001)
 Squeeze Play (2002)
 Black Sheep (2003)

Ligações externas
  Biografia de Ronn "R.J." Kaiser

Escritores dos Estados Unidos
Naturais de Wichita (Kansas)